Таран Теодосій (1896 — 1938), справжнє прізвище Гончаренко, діяч партії боротьбістів, з 1920 — КП(б)У. Походив з сел. родини Лохвицького пов. (Полтавщина). Чл. УСДРП 1919, разом з лівим крилом цієї партії перейшов до боротьбістів. На поч. 1920-их pp. заступник ред. газ. «Вісті ВУЦВК», по українізації газ. «Комуніст» (див. «Радянська Україна») — заступник її ред., пізніше фактичний ред.; з 1937 чл. ЦК КП(б)У. У додатку до «Вістей ВУЦВК» — «Культура і побут» друкував памфлети М. Хвильового, але після осуду «хвильовізму» організував у «Комуністі» з доручення ЦК КП(б)У матеріали проти Хвильового, ВАПЛІТЕ, театру «Березіль», взагалі проти української культури. 1938 розстріляний як найближчий співр. П. Любченка.

Література 
 

Персоналії за алфавітом
Члени ВУЦВК
Діячі УРСР
Народились 1896
Померли 1938